Лос Агвакаталес има више значења:

 Лос Агвакаталес (Бехукал де Окампо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Агвакаталес (Сантијаго Сучилкитонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику